Tribal Tech - группа, играющая в стиле прогрессивный джаз-фьюжн, образованная в 1984 году гитаристом Скоттом Хендерсоном и бас-гитаристом Гари Виллисом. Также в состав группы входили клавишник Скотт Кинси и барабанщик Кирк Ковингтон. Было выпущено девять альбомов, в композициях которых можно услышать элементы блюза, джаза и рока. Tribal Tech широко известна талантами её участников и заслуженным местом на сцене современной джаз-фьюжн музыки, но распалась после выхода в 2000 году альбома Rocket Science, из-за многочисленных сайд-проектов её участников.

Участники 

 Скотт Хендерсон - гитара
 Гари Виллис - бас
 Скотт Кинси - клавишные
 Кирк Ковингтон - ударные

Дискография 

 Spears (1985)
 Dr. Hee (1987)
 Nomad (1989)
 Tribal Tech (1991)
 Illicit (1992)
 Face First (1993)
 Primal Tracks (UK Release) (сборник) (1994)
 Reality Check (1995)
 Thick (1999) 
 Rocket Science (2000) 
 X (2012)

Ссылки 
 Сайт Скотта Кинси
 Сайт Скотта Хендерсона
 Сайт Гари Виллиса
 Статья Drummerworld.com о Кирке Ковингтоне
 Tribal Tech Live At Big Mama - Italy (2000) (Real Video)
 Vorticity Music

Группы прогрессивного рока